

Pessoas
Benjamin Robins
Demelza Robins
Emily Robins

Localidades

Robins (Iowa)

Desambiguações de sobrenomes